Van Dijk of van Dijk is een van oorsprong Nederlandse achternaam. De naam duidt op een dijk waarop of waaraan gewoond werd, of op een plaatsnaam met als laatste deel '-dijk'.

Aantallen naamdragers

Nederland
In Nederland was het in 2007 de 6e meest voorkomende achternaam van Nederland, met 56.441 naamdragers. De grootste concentratie woonde toen in Zwartewaterland met 2,43% van de bevolking daar.

België
In België komt de naam minder voor, in 2008 namelijk 474 keer. De grootste concentratie Belgische naamdragers woont in Hoogstraten, met 0,141%.

Nederlandse personen
 Ad van Dijk (1959), pianist, arrangeur en componist
 Adriaan van Dijk (1743-1817), burgemeester van Eindhoven
 Adriaan van Dijk, korfballer
 Ans van Dijk (1905-1948), landverraadster
 Asje van Dijk (1955), politicus
 Arjan van Dijk (1987), voetbalkeeper
 Bianca van Dijk-Dercksen (1969), triatlete en duatlete
 Bill van Dijk (1947), zanger, acteur en musicalster
 Bryan van Dijk (1981), judoka
 Cees van Dijk (1925-2019), bibliothecaris, schrijver en privé-drukker
 Cor van Dijk (1952), beeldhouwer
 Daan van Dijk (1907-1986), wielrenner
 Danny van Dijk (1984), voetballer
 Dick van Dijk (1970),  darter
 Dick van Dijk (1946-1997), voetballer
 Diederik van Dijk (1971), bestuurder en politicus
 Dirk van Dijk (1894-1976), predikant
 Dominique van Dijk (1979), voetballer
 Edith van Dijk (1973), zwemster
 Ellen van Dijk (1987), wielrenster
 Frans Van Dijk (1853-1939), architect
 Frederik Gerard van Dijk (1905-1994), politicus voor de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
 Gé van Dijk (1923-2005), voetballer
 Geert van Dijk (1924), dammer
 Gerrit van Dijk, kunstschilder, animatiefilmer, regisseur
 Gerrit van Dijk, hoogleraar in de wis- en natuurkunde
 Geurt van Dijk (1941), beeldend kunstenaar
 Gijs van Dijk (1980), vakbondsbestuurder
 Godefridus van Dijk (1746-1805), burgemeester van Eindhoven 
 Gregoor van Dijk (1981), voetballer
 Herman van Dijk (1959), voetbalscheidsrechter
 Hilbert van Dijk (1908-1944), verzetsman in de Tweede Wereldoorlog
 Ineke van Dijk (1940), beeldend kunstenaar
 Isaäc van Dijk (1847-1922), hoogleraar
 Jaap van Dijk (1939), politicus
 Jasmijn van Dijk, nieuwslezeres
 Jasper van Dijk (1971), politicus
 Jan van Dijk (1918), musicus en componist
 Jan van Dijk (1956), voetballer en voetbaltrainer
 Jan Jacob van Dijk (1964), politicoloog, hoogleraar en politicus voor het Christen-Democratisch Appèl (CDA)
 Jannes Johannes Cornelis van Dijk (1871-1954), politicus voor de Anti-Revolutionaire Partij (ARP)
 Jappie van Dijk (1944-onbekend), schaatser
 Jeroen van Dijk (1971), badmintonspeler
 Jo van Dijk (1912-1988), homoactivist
 Johannes van Dijk (1868-1938), roeier
 Johannes Baptiste van Dijk (1856-1935), Tweede Kamerlid voor de Katholieken (RKSP)
 John van Dijk (1951), ondernemer en voormalig burgemeester
 Kay van Dijk (1984), volleyballer
 Kees van Dijk (1931-2008), bestuursambtenaar en politicus
 Klaas van Dijk (1913-1990), kunstenaar
 Klaas van Dijk (1925-1995), politicus
 Ko van Dijk jr. (1916-1978), toneel-, televisie-, film-,  hoorspelacteur en toneelregisseur
 Ko van Dijk sr. (1881-1937), toneelspeler en -directeur, vader van Ko van Dijk jr.
 Koos van Dijk (1945), manager van Herman Brood
 Kuno van Dijk (1924-2005), hoogleraar psychiatrie
 Lizelotte van Dijk (1980), actrice en presentatrice
 Louis van Dijk (1941), pianist
 Mark van Dijk (1979), voetballer 
 Martin van Dijk, pianist
 Nel van Dijk (1952), politica
 Nova van Dijk (1976), filmregisseur, actrice en presentatrice
 Otwin van Dijk (1975), Tweedekamerlid voor de Partij van de Arbeid
 Peter van Dijk (PVV-politicus) (1952), politicus
 Peter van Dijk (PvdA-politicus), politicus
 Petrus van Dijk (1749-1834), burgemeester van Eindhoven
 Pieter van Dijk (1943), rechtsgeleerde
 Rob van Dijk (1950), musicus
 Rob van Dijk (1969), voetballer
 Ruud van Dijk (1956), voetballer
 Selma van Dijk (1969), televisiepresentatrice
 Sergio van Dijk (1982), voetballer 
 Stefan van Dijk (1976), wielrenner
 Tessa van Dijk (1986), schaatsster
 Teun van Dijk (1943), tekstwetenschapper
 Tineke van Dijk (1953-2004), vertaalster
 Ton F. van Dijk (1962), televisiejournalist en omroepbestuurder
 Virgil van Dijk (1991), voetballer
 Wendy van Dijk (1971), actrice en presentatrice
 Wia van Dijk (1954), beeldhouwer en schilder
 Wiebe van Dijk (1889-1978), predikant en zendeling
 Wijtske van Dijk-Meindersma (1902-2010), voormalig oudste inwoner van Nederland

Overige 
 Ushi en Van Dijk, een Nederlands televisieprogramma met de verborgen camera
 Van Dijk, een script lettertype van Jan Van Dijk
 Vicieuze cirkels van Van Dijk, een model van vicieuze cirkels

Nederlandse of Vlaamse achternaam